Коршуновка — топоним:

 Коршуновка — река в Омской области.
 Коршуновка — село в Михайловском районе Амурской области
 Коршуновка — село в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Коршуновка — деревня в Терновском районе Воронежской области.
 Коршуновка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Коршуновка — село в Тюкалинском районе Омской области.
 Коршуновка — село в Моршанском районе Тамбовской области.
 Коршуновка — село в Пичаевском районе Тамбовской области.